La Lyre est une constellation de l'hémisphère nord.
 La Lyre est un instrument de musique à cordes pincées.
 Le Lyre est un chasseur de mines de la Marine nationale française.
 Une manille lyre est une pièce métallique d'accastillage utilisée dans la navigation pour la manœuvres des voiles, des chaines et des cordes.
 Une lyre hydraulique est une pièce de tuyauterie.
 En viticulture, la lyre est mode de palissage de la vigne.
 La lyre est aussi un projecteur asservi pour le spectacle.
 En gastronomie, la lyre est un outil composé d'un manche munie d'un fil en métal permettant de couper des tranches ou diviser des préparation culinaires.
 En musique et en particulier dans les fanfares, une lyre est un accessoire destiné au maintien des partitions dans le cadre de prestations ambulantes.
 En plongée sous-marine, la lyre ou lyre de transfert est un tube permettant de transférer du gaz d'une bouteille haute pression vers une autre. Cet accessoire peut aller du simple tuyau avec deux étriers pour simplement équilibrer deux blocs, jusqu'à des versions plus complexes avec clapet anti retour, vanne de laminage, manomètre, afin de contrôler la quantité de gaz transférée. Une des méthodes pour fabriquer des mélanges (NITROX ou TRIMIX) utilise une lyre de transfert.
 En toponymie, la Lyre (sans rapport avec l'instrument de musique) est une appellation commune à La Vieille-Lyre et La Neuve-Lyre, deux communes contiguës de l'Eure.